

Informatica 
Il termine collegamento (in inglese link) può avere più significati in informatica:
collegamento ipertestuale – speciale rimando contenuto all'interno di un ipertesto
collegamento ad un file, o più precisamente:
collegamento fisico (collegamento fisico) – l'associazione di un file al suo contenuto
collegamento simbolico (collegamento simbolico) – un file che è semplicemente un rimando ad un altro file
collegamento in Windows – simile ad un collegamento simbolico, ma utilizzato solo in sistemi operativi Windows

Telecomunicazioni 
 Collegamento – telecomunicazioni

Pagine correlate 
 Link – per altri significati di collegamento che normalmente non vengono tradotti

Altri progetti